

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Barberot (1876-1915), militaire français ;
 Jean-François Barberot (XIX), militaire français, membre de la Deuxième mission militaire française au Japon ;
 Paul Barberot (1915-1997), homme politique français ;
 Raymond Barberot, (1945-2013), militant sourd français ;
 Roger Barberot (1915-2002), militaire, homme politique et ambassadeur français, neveu de Charles ;

Homonymie
Homonymie de patronyme